Turakina o Toragana, princesa (khatun) i regent de l'Imperi Mongol
 Riu Turakina, riu de Nova Zelanda
 Turakina (Nova Zelanda), antic assentament maori